Bernharz ist der ehemalige deutsche Name der tschechischen Gemeinden
Klein Bernharz, Bednáreček, bei Jindřichův Hradec 
Groß Bernharz, Bednárec,  bei Jindřichův Hradec

Siehe auch: Bernhards